В 1996 году крупнейшие мировые соревнования по бадминтону среди команд — 19-й Кубок Томаса и 16-й Кубок Убер — проводились параллельно в Гонконге в мае. В обоих чемпионатах победила сборная Индонезии.

Кубок Томаса

Group A

Group B

Финальный раунд

Кубок Убер

Финальный раунд

Ссылки 
 Итоги Кубка Томаса
 Статистика Кубка Убер

1996